Eduardo Nava ist der Name folgender Personen:

* Eduardo Nava (Leichtathlet) (* 1968), mexikanischer Sprinter
 Eduardo Nava (Tennisspieler) (* 1997), US-amerikanischer Tennisspieler